Trešnjevo est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
 Trešnjevo, un village situé dans la municipalité de Andrijevica ;
 Trešnjevo, un village situé dans la municipalité de Cetinje.